Norra militärdistriktet kan avse:

Norra militärdistriktet (Ryssland) – ett av Rysslands fem militärdistrikt.
Norra militärdistriktet (Sverige) – ett svenskt militärdistrikt, som fanns åren 2000–2005.